Gottweiss ist der Familienname von:

 Charles Gottweiss (1887–1976), deutsch-französischer Künstler und Bildhauer
 Thomas Gottweiss (* 1979), deutscher Politiker (CDU)